Keskinenrivier (Norrbottens län), een rivier binnen de Zweedse provincie Norrbottens län
Keskinenrivier (Pajala), een rivier die stroomt in de Zweedse gemeente Pajala